Bayan Nur kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Bayannur, stad,  Inre Mongoliet, 
 Bayan Nur (socken i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar